Thwaites – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Thwaites – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire